Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Миньор (Перник) и Етър (Велико Търново). Актуален шампион е Левски Спартак.

Класиране

Северна „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Михайловград – днес град Монтана;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7